Коукал () — чешская фамилия. Известные носители:

 Коукал, Мартин (род. 1978) — чешский лыжник, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Коукал, Петр (род. 1982) — чешский профессиональный хоккеист, нападающий «Нефтехимика» и сборной Чехии.